

Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (1918–1929) 
Źródło.

Królestwo Jugosławii (1929–1941)

Rząd emigracyjny (1941-1945)

Zarząd Antyfaszystowskiej Rady Ludowego Wyzwolenia Jugosławii (1942-1943)

Narodowy Komitet Wyzwolenia Jugosławii (1943-1945)

Federalna Ludowa Republika Jugosławii/Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii (1945–1992)

Federalna Republika Jugosławii (1992–2003)

Serbia i Czarnogóra (2003-2006)

Zobacz też 
 Królowie Jugosławii
 Prezydenci Jugosławii
 Przewodniczący Parlamentu Jugosławii
 Rozpad Jugosławii
 Federalna Republika Jugosławii
 Serbia i Czarnogóra
 Socjalistyczna Federalna Republika Jugosławii
 zimna wojna

Przypisy

Bibliografia 
 

 
Polityka Jugosławii